Tavertet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tavertet (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Tavertet (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar